Khawla (خولة) est un prénom féminin qui signifie "gazelle" en arabe.

Prénom 

Khawla Ouhammad 
Khawla Ouhammad

Voir aussi 
  
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom arabe